Международная жизнь — научно-политический журнал, ведущее советское, а ныне российское внешнеполитическое ежемесячное издание, выходящее в свет с 1954 года.

История 
Издавался НКИД в 1922—1930. В 1954 году по инициативе министра иностранных дел СССР В. М. Молотова издание было возобновлено.

Имеет версию на английском языке — «International Affairs», выпускаемую в США компанией «East View Publications» (Миннеаполис).

Издание включено в перечень рецензируемых научных изданий Высшей аттестационной комиссии.

Главный редактор журнала — Армен Оганесян, внештатный советник министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. До этого Борис Пядышев, до 1987 года Андрей Громыко.

Скандалы 
6 апреля 2020 года журнал опубликовал материал Сергея Филатова «Чьи уши торчат из-за коронавируса? Версия», в которой предполагается «британское» происхождение коронавируса.

После журналистского запроса со стороны Русской службы Би-би-си к главному редактору «Международной жизни» Армену Оганесяну статью по решению руководства издания сняли с сайта, но копия текста сохранилась в «Яндекс Дзене».

Известные сотрудники 
 Вяземский, Юрий Павлович — 1980-е гг.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Журналы по алфавиту
Журналы на русском языке
Журналы на английском языке
Журналы на французском языке
Журналы СССР по алфавиту
Журналы СССР на русском языке
Журналы СССР на английском языке
Журналы СССР на французском языке
Журналы РСФСР
Журналы ВАК Минобрнауки России
Печатные издания, возникшие в 1954 году
Дипломатия